L'Open d'Égypte de squash 2019 ou Egyptian Squash Open 2019 est l'édition 2019 de l'Open d'Égypte de squash dont les phases finales se déroulent sur un cours vitré devant les Pyramide de Khéops du  au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont deux wild card, Moustafa El Sirty et Yahya Elnawasany, et  dont les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. Ce tournoi se déroule sur le même lieu et en parallèle du championnat du monde féminin.

Les deux Français Baptiste Masotti et Victor Crouin se distinguent en atteignant le troisième tour pour leur première participation à un tournoi platinum. Le  tour voit l'élimination de cinq têtes de série et membres du top 10.

Dans une finale 100% égyptienne, Karim Abdel Gawad l'emporte sur le champion du monde Ali Farag.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport en Égypte en 2019
Sport en novembre 2019
PSA World Series 2019
Sport en octobre 2019